Gillis van Coninxloo – pittore olandese
Jan van Coninxloo il Vecchio – pittore olandese
Pieter van Coninxloo – pittore olandese
Jan van Coninxloo il Giovane – pittore olandese
Hans van Coninxloo – pittore olandese